Сокращение РМК (кириллицей) может означать:
 «Русская медная компания» — российская металлургическая компания со штаб-квартирой в городе Екатеринбурге.
 Рогачёвский молочноконсервный комбинат — предприятие по производству сгущённого молока и других видов молочных консервов в городе Рогачёве (Белоруссия).
 «РМК Боксинг Промоушен» — международная промоутерская компания в сфере организации и проведения профессиональных боксерских поединков.

См. также 
 Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе (сокр. РМКвНК)
  (латиницей)